Labocurtidia är ett släkte av insekter. Labocurtidia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Labocurtidia